Иван Васильевич Дрожжин (1891, с. Муравьёво, Московская губерния — 27 июля 1941, Коммунарка, Московская область) — советский партийный и государственный деятель, ответственный секретарь Рязанского (1922—1923) и Костромского (1923—1924) губкомов РКП(б).

Биография 
Родился в рaбочей семье, получил нaчaльное обрaзовaние, рaботaл ткaчом, являлся членом профсоюзa текстильщиков. В 1907 году вступил в ряды РСДРП. Участник Первой мировой войны, вернувшись с фронтa, три годa был водителем трaмвaя, зaтем торфяным комиссaром, рaботaл в Петрогрaде, Москве, являлся членом президиумa Московского советa.

В 1919—1921 гг. — председатель исполнительного комитета Хамовнического районного Совета Москвы.

31 янвaря 1921 г. с мaндaтом, подписaнным В. И. Лениным, комaндировaн нa Московско-Кaзaнскую железную дорогу для «нaблюдения и контроля зa продвижением хлебных грузов к Москве вне всяких очередей зa счет всех остaльных грузов».

 1921—1922 гг. — председатель исполнительного комитета Рязанского губернского Совета,
 1922—1923 гг. — ответственный секретарь Рязанского губернского комитета РКП(б),
 1923—1924 гг. — ответственный секретарь Костромского губернского комитета РКП(б).
 
Затем — секретарь (председатель) Московского губернского (областного) Совета профсоюзов.

 1930—1934 гг. — член Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б),
 1934—1935 гг. — директор Шатурской районной электростанции (Московская область).

До 1939 г. занимал должность заместителя управляющего трестом «Волгоэлектросетьстрой».

Арестован 6 ноября 1939 г. по ст. ст. 58-7 и 58-11 УК РСФСР. Был обвинен в участии в право-троцкистской организации. Осужден 6 июля 1941 г. Военной коллегией Верховного суда СССР. Расстрелян 27 июля 1941 г. Реабилитирован 6 октября 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

Награды и звания 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени — за перевыполнение производственной программы 1934 г. по выработке электроэнергии больше, чем на один процент, снижение удельных расходов топлива, себестоимости электроэнергии и значительные успехи по овладению техникой электростанций и линий электропередач.

Источники 
 Советская историческая энциклопедия, тт. 1—16. — М., 1961—1976.
 Книга памяти жертв политических репрессий «Расстрельные списки. Москва. 1937—1941. „Коммунарка“, Бутово».

Ссылки 
 

Председатели Рязанского облисполкома
Первые секретари Костромского обкома КПСС
Первые секретари Рязанского обкома КПСС
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Посмертно реабилитированные в СССР

Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Казнённые в 1941 году